Туляган Ульмасович Исаков (21 апреля 1949, Янгиюль, Узбекская ССР, СССР) — советский футболист; тренер.

Родился в Янгиюле. Детство провёл в Ташкенте, начал заниматься футболом на стадионе «Спартак» у тренера Маруфа Пулатова. Всю карьеру игрока провёл в «Пахтакоре», за 13 сезонов сыграл в первой и высшей лигах 252 матча, забил 52 гола. В 1979 году получил травму, что спасло его от гибели с командой в авиакатастрофе.

Три года учился в высшей школе тренеров в Москве. Работал тренером в «Шахрихончи». Несколько лет был директором футбольной школы, работал в Спорткомитете Ташкентской области. В 1989 году — тренер «Пахтакора» после отъезда В. Носова. Работал в Федерации футбола Узбекистана. Был главным тренером «Зарафшана», «Сурхана».

Ссылки 
 
 Тулягану Исакову 60 лет!

Футболисты СССР
Игроки ФК «Пахтакор»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Шахрихан»
Тренеры ФК «Пахтакор»
Тренеры ФК «Насаф»
Тренеры ФК «Зарафшан»
Тренеры ФК «Сурхан»